Le nom Tony Marchant peut désigner :
 Tony Marchant (1937-), un cycliste australien ;
 Tony Marchant (1959-), un scénariste britannique ;
 , un joueur anglais de rugby à XIII.

Voir aussi